Человек из ресторана:
 «Человек из ресторана» — повесть русского писателя Ивана Шмелёва, написанная в 1911 году
 «Человек из ресторана» — фильм Якова Протазанова 1927 года по мотивам повести Шмелёва